Aleksander Ludwik Kozubowski (1803-1853) – polski architekt
 Antoni Kozubowski (1805-1880) - polski lekarz i chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Feliks Kozubowski (ujednoznacznienie)